Уэся-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Уэся-Кюель — озеро, в левобережье р. Кетеме, координаты 61°38’с. ш. 127°35’в. д..
 Уэся-Кюель — озеро, в левобережье р. Барая, координаты 70°16’с. ш. 120°16’в. д..
 Уэся-Кюель — озеро, между р. Икян и р. Чильли, координаты 64°47’с. ш. 118°18’в. д..
 Уэся-Кюель — озеро, в левобережье р. Табалах, координаты 67°29’с. ш. 136°25’в. д..
 Уэся-Кюель — озеро, на левом берегу р. Марха, координаты 64°01’с. ш. 116°50’в. д..

Примечания

См. также 
Ус-Кюёль (значения)